Human (synonym med mänsklig, medmänsklig, människovärdig, tillhörande släktet homo) kan syfta på:

 Human (musikalbum av Brandy) – ett musikalbum av den amerikanska sångerskan Brandy
 Human (sång av Brandy) – en sång från albumet
 Human (musikalbum av Death) – ett musikalbum av det amerikanska death-metal bandet Death
 Human (sång) – en låt av The Killers
 Human (Goldfrapp-låt) – en låt av Goldfrapp
 Human (sång av The Human League) – en låt av The Human League
 Human (EP) – en EP av Darren Criss
 Human (Oscar Zia) – en låt av Oscar Zia